

Cinéma 
 1929 : Embrassez-moi, film muet de Robert Péguy
 1932 : Embrassez-moi, film de Léon Mathot

Voir aussi